Homopholis kan syfta på:

 Homopholis (djur) – ett släkte av ödlor
 Homopholis (växter) – ett släkte av växter